

Codici 
 D8 – codice vettore IATA di Djibouti Airlines

Trasporti 
 D8 – autostrada ceca Praga-Ústí nad Labem-Germania
 D8 – strada statale 8 in Croazia

Altro 
 D8 – rete televisiva francese
 d8 – abbreviazione per dado a otto facce, a forma di ottaedro
 D8 – gamma di automobili della Donkervoort
 d8 – rivista statunitense dedicata ai giochi di ruolo